Евге́ний Трофи́мов:
 Трофимов, Евгений Васильевич (род. 1944) — заслуженный тренер России по лёгкой атлетике в дисциплине прыжки с шестом.
 Трофимов, Евгений Никитович (род. 1947) — министр внутренних дел Коми АССР и Республики Коми, член Совета Федерации.
 Трофимов, Евгений Фёдорович (1920—1981) — гвардии полковник, Герой Советского Союза.